Николай Шестопалов:
 Шестопалов, Николай Иванович (1875—1954) — российский и советский художник, участник организаций «Мир искусства» и АХРР.
 Шестопалов, Николай Михайлович (1896—1941) — советский военачальник.
 Шестопалов, Николай Фёдорович (1919—2006) — советский военачальник, маршал инженерных войск.